Троянский — фамилия. Известные носители:
 Брут I Троянский (начало XII века до н. э.—1125 до н. э.) — первый легендарный король Британии.
 Троянский, Глеб Александрович (1903—1961) — советский оператор научно-популярного кино.
 Троянский, Иван Ефимович (в монашестве Иоанн; 1862—1937) — епископ Русской православной церкви, епископ Великолукский и Торопецкий.
 Троянский, Михаил Григорьевич (род. 1948) — российский дипломат.
 Троянский, Пётр Петрович (1894 − 1950) — советский педагог и учёный, один из пионеров автоматизированного перевода.
 Троянский, Сергей Васильевич (1901—1983) — советский учёный-горняк, специалист в области гидрогеологии и инженерной геологии.

См. также 
 Троянская война
 Троянский вирус
 Троянский конь
 Троянский монастырь